Светла́на Анато́льевна Любе́цкая (, род. , Украинская ССР, СССР) — белорусский государственный и политический деятель, депутат Палаты представителей Национального собрания VII созыва. В белорусском парламенте является председателем Постоянной комиссии по законодательству, а также членом Совета Палаты представителей.

Биография 
Родилась 3 июня 1971 года в Украине.

Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета по специальности «Русский язык и литература», юридический факультет того же университета по специальности «Правоведение» и аспирантуру при нём, а также Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Государственное и местное управление».

Работала судьей , заместителем председателя , председателем , начальником главного управления организационного обеспечения судебной деятельности Верховного суда Республики Беларусь, судьей Верховного суда Республики Беларусь.

17 ноября 2019 года, на прошедших парламентских выборах, была избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания по Старовиленскому избирательному округу № 105. По результатам голосования, за её кандидатуру были поданы 22 451 голосов (51,57 % от общего числа), при этом явка избирателей на округе составила 63,82 %. 11 декабря 2019 года депутаты поддержали кандидатуру Светланы Любецкой на должность председателя постоянной комиссии по законодательству.

Международные санкции 

21 июня 2021 года внесена в «». В своём решении Совет Европейского союза отметил, что Любецкая как председатель парламентской комиссии по законодательству отвечает за принятие новой редакции Кодекса об административных правонарушениях от 1 марта 2021 года, которая санкционирует произвольные аресты и накладывает повышенную ответственность за участие в массовых мероприятиях, в том числе за демонстрацию политической символики. Через эту законодательную деятельность, которая серьёзно подрывает демократию и верховенство права в Белоруссии, она несёт ответственность за серьёзные нарушения прав человека, в том числе права на мирные собрания, а также репрессии против против гражданского общества и .

6 июля 2021 года к санкциям ЕС присоединились Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Северная Македония, Черногория. 7 июля Любецкую в свой санкционный список внесла и Швейцария.

Семья 
Имеет дочь.

Примечания 

Выпускники филологического факультета Белорусского государственного университета
Выпускники юридического факультета Белорусского государственного университета
Судьи Белоруссии
Депутаты Палаты представителей (Белоруссия)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании